Slaget vid Öland kan syfta på några av följande sjöslag:

Slaget vid Ölands norra udde, tre olika slag som utkämpades under nordiska sjuårskriget:
första slaget vid Ölands norra udde, 30 maj 1564
andra slaget vid Ölands norra udde, 14 augusti 1564
tredje slaget vid Ölands norra udde, 26 juli 1566

Slaget vid Ölands södra udde, två olika slag som utkämpades under skånska kriget respektive Gustav III:s ryska krig:
Slaget vid Ölands södra udde (1676), 1 juni 1676
Slaget vid Ölands södra udde (1789), 26 juli 1789